est un personnage de fiction et protagoniste de la franchise Sailor Moon créée par Naoko Takeuchi. Ancienne gardienne du système solaire, placée sous les ordres de Queen Serenity, il y a  ans, Sailor Uranus s’est réincarnée au  sous les traits de , une jeune fille androgyne de 16 ans.

Biographie 

Sailor Uranus est l’une des guerrières du système solaire externe (). Elle est la guerrière des cieux. Elle a les cheveux blond court et ses yeux sont bleus. Son costume est inspiré du  : son costume est presque entièrement bleu, seul son nœud sur sa poitrine est jaune. Elle possède une arme, une épée : la . Celle-ci est une longue fine lame dans le manga et son adaptation Sailor Moon Crystal, tandis que dans le dessin animé de 1992, la  ressemble à un sabre courbé incrusté de joyaux. Sailor Uranus s’est réincarnée en la personne de , son nom de famille signifiant  et . Son genre fait souvent débat : Naoko Takeuchi a cependant statué que Haruka est bel et bien une fille.

Dans le manga et le dessin animé Sailor Moon Crystal

Vie antérieure 
Il y a , Sailor Uranus résidait dans le Miranda Castle, son château flottant en orbite autour de la planète Uranus. Elle est présentée comme étant une guerrière possédant les attributs des deux genres : elle a un corps de femme avec la force physique et une mentalité d’homme. Lors de l’attaque du Silver Millenium par Queen Beryl et Metallia, Sailor Uranus, comme les autres guerrières Sailors du système solaire externe, Sailor Pluto et Sailor Neptune, reçoit l’ordre de ne pas intervenir. De loin, toutes trois entendent les cris d’agonie des Sélénites. À ce moment-là, le talisman de Sailor Uranus, sa , entre en résonance avec les armes de Sailor Pluto et Sailor Neptune. Rassemblés, ces trois talismans réveillent la guerrière taboue, Sailor Saturn, gardienne de la destruction, du silence et de la renaissance. Sailor Uranus meurt et son âme est envoyée dans la Terre du futur.

Arc Infini 
Au , Sailor Uranus s’est réincarnée sous les traits de Haruka Tennô, et fait son apparition dès le premier acte du troisième arc de la série. Haruka est pilote de course automobile et se rend à son lycée, le lycée Infini, en hélicoptère avec sa petite amie, Michiru Kaiô, qui est en fait la réincarnation de Sailor Neptune. Elle fait connaissance avec Usagi Tsukino en jouant avec elle aux jeux vidéo dans une salle d’arcade. Usagi, Minako et leurs amies pensent alors que Haruka est un garçon. En fait, Haruka porte tantôt l’uniforme scolaire masculin de son établissement, tantôt des habits plus féminins, comme des robes. Les guerrières du système solaire externe refusent de s’associer avec Sailor Moon et ses alliées ; en secret, elles cherchent avant tout à protéger leur future souveraine de nouveaux ennemis venus d’une autre dimension : les Death Busters. Elles redoutent également l’éveil de la guerrière de la destruction, Sailor Saturn, qu’elles veulent tuer avant son ascension.

Haruka aime jouer de son ambiguïté sexuelle et embrasse par deux fois Usagi sur les lèvres. Finalement très dévouée à Sailor Moon, elle la protège de Viluy grâce à son talisman, la . Réunie avec Sailor Pluto et Sailor Neptune, sa Space Sword entre en résonance avec les autres talismans et fait apparaître le Saint Graal. À sa grande surprise, Sailor Moon se transforme en Super Sailor Moon alors qu’elle s’attendait à voir s’éveiller Sailor Saturn. En réalité, Hotaru Tomoé, la nouvelle incarnation de Sailor Saturn, a déjà servi de réceptacle à un Daemon et se transforme en Mistress 9, la compagne de Master Pharaoh 90. Tentant de détruire la Terre, Sailor Uranus et ses compagnes dressent une barrière de protection qui permet à Super Sailor Moon de repousser l’envahisseur. Victorieuse, Super Sailor Moon libère le vrai pouvoir du Saint Graal et le costume de Sailor Uranus évolue. Sailor Saturn se réincarne en un petit bébé et avec Michiru et Setsuna, la réincarnation de Sailor Pluto, elles décident de quitter subitement la ville et de fonder une famille.

Arcs des Songes et Stars 

Six mois après l’extermination des Death Busters, Haruka dispute une course automobile en Afrique quand elle détecte l’intrusion de nouveaux ennemis sur Terre. Cependant, ni elle ni aucune des guerrières Sailors du système solaire externe ne peuvent se transformer afin d’aider Sailor Moon. Finalement, elle obtient le cristal d’Uranus grâce à Sailor Saturn, de nouveau éveillée. Elle peut alors se transformer en Super Sailor Uranus. Mais cette étape n’est qu’intermédiaire : grâce à son cristal, elle parvient à unir ses forces avec toutes les autres guerrières, elle aide Sailor Moon à devenir Eternal Sailor Moon et devient par la même occasion Eternal Sailor Uranus. Une fois le clan Dead Moon vaincu, Haruka intègre le même lycée que celui d’Usagi et devient capitaine du club d’athlétisme. Avec Michiru, elle fait la connaissance du  les Three Lights et détecte chez eux une force stellaire inhabituelle. Dès lors, elle demande à Usagi de ne plus s’approcher des Three Lights et finit par comprendre que le Shadow Galactica et les Sailor Starlights sont arrivées sur Terre lors d’une pluie d’étoiles filantes. Redoutant l’infiltration de Sailor Galaxia, Sailor Uranus retourne au Miranda Castle afin de créer un bouclier pour protéger le système solaire. Elle tombe cependant dans le piège fomenté par le Shadow Galactica et se fait tuer par Sailor Galaxia. Eternal Sailor Moon finit toutefois par la ressusciter et c’est ainsi que, dans le dernier chapitre, elle assiste au mariage de Mamoru (Tuxedo Mask) et Usagi.

Dans le dessin animé Sailor Moon

Saison 3 

Sailor Uranus apparaît dans la troisième saison du dessin animé. Contrairement au manga, la vie antérieure de Sailor Uranus n’est pas évoquée. C’est Sailor Neptune, déjà éveillée, qui comprend que Haruka Tennô est la réincarnation de Sailor Uranus, la guerrière des cieux. Comme Michiru, Haruka est hantée par des visions de la fin du monde. Lorsqu’un garagiste mute en Daemon en face d’elle, le bâton de transformation d’Uranus se matérialise devant elle et après quelques hésitations, elle se transforme en guerrière. Avec Michiru, Haruka intègre le lycée Infini, qu’elles soupçonnent être le siège des Death Busters, des envahisseurs venus d’une autre dimension. Elles partent également à la recherche des trois talismans qui, réunis, permettent de faire apparaître le Saint Graal. Ces talismans sont cachés dans le cœur pur de trois individus. Coupe sacrée à la puissance démesurée, le Graal pourrait être utilisé à mauvais dessein pour provoquer la fin du monde.

Au cours de ses recherches, Haruka fait finalement la connaissance de Minako (Sailor Venus) et Usagi (Sailor Moon). Les deux jeunes filles pensent qu'Haruka est un garçon : il faut dire qu'elle porte l'uniforme masculin de son lycée (pantalon et cravate) et utile le pronom masculin  pour s'exprimer. Elles comprennent finalement leur erreur mais Makoto semble toutefois continuer de lui vouer une certaine admiration.

Alors que la fin du monde se rapproche et que Neptune et Uranus ne parviennent pas à trouver un seul cœur pur, la guerrière des cieux avoue finalement être prête à se  pour empêcher l'apocalypse, quitte à sacrifier Sailor Neptune, sa petite amie ou bien Usagi, à qui elle porte pourtant une affection particulière. Très loin donc d'être un modèle de vertu, elle apprend à sa grande stupeur qu’elle possède un cœur pur qui recèle un talisman : la .

Une fois le Saint Graal apparut, elle le confie avec méfiance à Sailor Moon. Plus tard, alors qu'Haruka raccompagne Chibiusa et sa nouvelle amie Hotaru, elle ressent une aura maléfique venant d'Hotaru. En réalité, la jeune s’avère être la dernière des guerrières Sailor, Sailor Saturn. Avec Sailor Pluto et Sailor Neptune, elle tente de tuer la jeune fille, puisque par définition Sailor Saturn est la guerrière de la destruction et est, selon elles, le messie du Silence qui va amener l’apocalypse sur Terre. Sailor Moon et ses amies empêchent Uranus et ses acolytes de tuer Hotaru, ce qui créé une tension entre les guerrières du système solaire interne et celles du système solaire externe. Plus tard, Uranus et Neptune réalisent finalement que le professeur Tomoé, le doyen de l'académie Infinie, est un monstre, le démon Germatoid. Sailor Uranus réussit à la tuer grâce à sa . Dans le même temps, Hotaru se transforme en Mistress 9, la grande prêtresse des Death Busters. Refusant de sacrifier Hotaru, Sailor Moon rejette l’idée même de tuer Mistress 9 et elle lui donne finalement le Saint Graal, malgré les protestations de Sailor Uranus. À cause du Graal, Mistress 9 invoque Master Pharaoh 90 et la Terre est sur le point d’être détruite. Sailor Uranus blâme Sailor Moon et s’oppose à elle avec une grande violence, lui demandant si elle est fière d’elle. Toutefois, grâce à l’aide de Sailor Saturn, Sailor Moon parvient à sauver la planète. Avant de quitter la ville, Sailor Uranus défie Sailor Moon afin de tester ses capacités. L’épreuve validée, Haruka part avec Michiru loin de Tokyo.

Saison 5 

Sailor Uranus ne refait son apparition qu’au début de la saison cinq, alors que Queen Nehelennia revient pour se venger. Avec Michiru et Setsuna, elle élève Hotaru réincarnée en petit bébé. Celle-ci redevient rapidement une jeune fille d’une dizaine d’années. Hotaru se transforme en Sailor Saturn et augmente les pouvoirs de Sailor Uranus, qui peut désormais devenir Super Sailor Uranus. En alliant sa force avec celle de Sailor Moon, elle permet à la guerrière d’obtenir sa forme ultime : Eternal Sailor Moon. Partie à la recherche de Queen Nehelennia, Sailor Uranus se retrouve coincée dans une dimension parallèle avec Sailor Mercury et est séparée pour la première fois de sa petite amie. En côtoyant Mercury, Uranus comprend que la préparation et la réflexion avant l’attaque sont des étapes primordiales pour être efficace.

Queen Nehelennia mise hors d’état de nuire, Sailor Uranus s’interroge sur la venue des Sailor Starlights et s’oppose à une union entre elles et les guerrières du système solaire. Elle refuse en particulier que Seiya, alias Sailor Star Fighter, devienne ami avec Sailor Moon. Mais alors que Sailor Galaxia arrive sur Terre pour détruire la planète, Sailor Uranus et Sailor Neptune décident de faire bande à part afin de mieux surprendre leur ennemie. Pour cela, elles abandonnent leur Star Seed à Galaxia et tuent Sailor Saturn et Sailor Pluto. Elles font en fait semblant d’être devenues des rivales de Sailor Moon et, au dernier moment, utilisent les pouvoirs donnés par Galaxia contre elle. Mais leur plan échoue et Sailor Galaxia, qui reconnaît toutefois qu’elles sont les deux guerrières Sailor les plus fortes qu'elle ait pu rencontrer, finit par les exterminer. Sailor Uranus est finalement ressuscitée par Sailor Moon et ne demande plus qu’à vivre en paix avec sa nouvelle famille.

Censure 

L’ambiguïté sexuelle de Sailor Uranus a été sujette à controverse dans de nombreux pays. De fait, le dessin animé plus particulièrement a été censuré afin d’éviter toute homosexualité équivoque. Aux États-Unis, comme dans de nombreux pays, Sailor Uranus et Sailor Neptune ne sont plus un couple de lesbiennes, mais des cousines voire des sœurs. En France, Haruka (traduit en Frédérique) est présentée dans l'épisode 96 comme une « fille avec une voix d'homme » et est doublée par Philippe Ogouz. Lors de sa première apparition, dans l'épisode 92, elle est doublée par ce même acteur alors que Minako et Usagi la prennent pour un homme puis, quand elles apprennent que c'est une femme à la fin de l'épisode, elle est doublée par Francine Lainé.

Pouvoirs magiques 

 NC : non connu à la date d'édition de la page

Interprétations

Dessins animés 

 NC : non connu à la date d'édition de la page

Comédies musicales 

 Sanae Kimura :
 Sailor Moon S - Usagi Ai no Senshi e no Michi (1994)
 Sailor Moon S - Henshin - Super Senshi e no Michi (1995)
 Sailor Moon S - Henshin - Super Senshi e no Michi (Kaiteiban) (1995)
 Sailor Moon SuperS - Yume Senshi - Ai - Eien ni... (1995)
 Sailor Moon SuperS - (Kaiteiban) Yume Senshi - Ai - Eien ni... Saturn Fukkatsu Hen (1996)
 Sailor Moon Sailor Stars (1996)
 Sailor Moon Sailor Stars (Kaiteiban) (1997)
 Eien Densetsu (1997)
 Eien Densetsu (Kaiteiban) - The Final First Stage (1998)
 Nao Takagi
 Shin Densetsu Kourin (1998)
 Kaguya Shima Densetsu (1999)
 Kaguya Shima Densetsu (Kaiteiban) Natsuyasumi! Houseki Tankentai (1999)
 Shin / Henshin - Super Senshi e no Michi - Last Dracul Jokyoku (2000)
 Kessen / Transylvania no Mori - Shin Toujou! Chibi Moon wo Mamoru Senshi-tachi (2000)
 Kessen / Transylvania no Mori (Kaiteiban) - Saikyou no Kataki Dark Cain no Nazo (2001)
 Last Dracul Saishuu Shou - Chou Wakusei Death Vulcan no Fuuin (2000)
 Tanjou! Ankoku no Princess Black Lady (2001)
 Tanjou! Ankoku no Princess Black Lady (Kaiteiban) - Wakusei Nemesis no Nazo (2001)
 10th Anniversary Festival - Ai no Sanctuary (2002)
 Mugen Gakuen - Mistress Labyrinth (2002)
 Asako Uchida
 Mugen Gakuen - Mistress Labyrinth (Kaiteiban) (2003)
 Starlights - Ryuusei Densetsu (2003)
 Kakyuu-Ouhi Kourin - The Second Stage Final (2004)
 Akiko Nakayama
 Shin Kaguya Shima Densetsu (2004)
 Shin Kaguya Shima Densetsu (Kaiteiban) - Marinamoon Final (2005)
 Shuu Shiotsuki
 Un Nouveau Voyage (2015)
 Amour Eternal (2016)
 Le Mouvement Final'' (2017)

Nom en différentes langues 

 Note : la plupart des adaptations de la réédition du manga de 2003 reprennent les noms originaux japonais.

  : Teri (테리)/ Sailor Uranus
  : Timmy Tennou / Guerrero Urano
  : Amara / Sailor Uranus
  : Frédérique ( du manga et dessin animé de 1992) / Sailor Uranus
  : Tian Wang Yao(天王遙) / Sailor Uranus
  : Uranus Haruka(天王遙) / Fairy Uranus(天王星仙子)(animé),  Sailor Uranus(水手天王星)(manga)
 : Heles / Sailor Uranus
  : Haruka Ten'ou / Navegante de Urano

Notes et références

Notes

Références

Annexes 
 Littérature lesbienne
 Yuri

Lien externe 
  Page du personnage sur le site officiel

Bibliographie

Références 

Sailor Senshi
Super-héros japonais
Aérokinésiste de fiction
Pilote automobile de fiction
Lesbienne de fiction
Épéiste de fiction
Pianiste de fiction
Personnage bisexuel de série télévisée
Super-héros LGBT